Kinderling ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kinderling (1593–1664), deutscher Logiker und Physiker
 Johann Friedrich August Kinderling (1743–1807), deutscher Philologe, Pfarrer, Liederdichter und Quellen-Sammler
 Franz Kinderling (1820–1895), deutscher Vizeadmiral 
 Hugo Kinderling (1860–1943), deutscher Vizeadmiral